Fénix puede referirse a:
 Ave Fénix, ave mitológica occidental.
 Fenhuang, ave mitológica oriental.
 Constelación Fénix.
 Fénix griego, antigua moneda griega.

Lugares
 las islas Fénix o Rawaki de Kiribati en Oceanía;
 la ciudad de Phoenix en el estado de Arizona (Estados Unidos), que ocasionalmente se menciona como Fénix en español;
 el municipio de Fênix en el estado de Paraná, Brasil;
 la antigua ciudad de Fénix en Creta, Grecia.

Personajes de ficción

Clásicos
 Fénix, personaje de la Ilíada.
 Fénix, hijo de Agénor y Telefasa.

Medios recientes
 Fénix, Jean Grey, personaje de ficción de Marvel Comics.
 Fénix II, Rachel Summers, personaje de ficción de Marvel Comics.
 Fénix, personaje de StarCraft.
 Ikki de Fénix, uno de los personajes principales del manga y anime Saint Seiya.
 Fénix, historieta creda de Osamu Tezuka

Organizaciones 
 Grupo Fénix, integrado destacados economistas argentinos.
 Club Atlético Fénix, equipo de fútbol argentino.
 Centro Atlético Fénix, equipo de fútbol uruguayo.
 Club Ciclista Fénix, equipo ciclista uruguayo.
 Fénix Multiplataforma, medio de comunicación de La Rioja, Argentina.

Otros
 Operación Fénix, operativo de las Fuerzas Militares de Colombia que acabó con la vida del comandante de las FARC Raúl Reyes en 2008.
 Proyecto Fenix, un compilador multiplataforma del lenguaje DIV, para el desarrollo de videojuegos.
 Cápsula Fénix 2, en la que rescataron a los mineros chilenos de Copiapó.
Real Fénix, un navío de línea de la Real Armada Española capturado por los Británicos en 1780.